Кичай, кицай (Keechi, Kichai, Kitsai), самоназвание K’itaish — индейское племя в США. По этнокультурной классификации относится к индейцам южных прерий. Обитало на юго-востоке Техаса.

История 
По происхождению племя кичай находится в близком родстве с племенем пауни. Французские землепроходцы встретились с племенем кичай на Красной реке в Луизиане в 1701 году.

В то время племя кичай входило в альянс с другими племенами южных равнин, причём в альянсе постоянно менялся баланс сил. По впечатлениям первых европейцев, которые встретились с кичай, они в то время враждовали с племенем кэддо. В 1712 г. кичай воевали против племени хаинаи у реки Тринити. С другой стороны, они входили в союз с племенем кэддохадачо, которое, в свою очередь, входило в состав Конфедерации кэддо, и заключили с ним много смешанных браков.

К 1772 г. кичай осели в основном к востоку от реки Тринити, близ современного города Палестина в штате Техас.

10 ноября 1837 г. техасские рейнджеры потерпели поражение от кичай в Битве каменных домов (:en:Battle of Stone Houses), хотя кичай в этой битве потеряли своего вождя.

Современность 
Племя кичай не признано на федеральном уровне. Индейцы-кичай входят в состав официально признанных племён: родственных им кэддо в Оклахоме, уичита, а также неродственных делаваров. Большинство этих племён проживают на юго-западе штата Оклахома, в частности, в округе Кэддо, куда они были принудительно переселены правительством США в XIX веке.

Язык 
Вымерший язык кичай входил в каддоанскую семью, наряду с такими языками, как арикара, пауни и уичита.

Последним живым носителем кичайского языка была Кай-Кай (Kai Kai), женщина родом из г. Анадарко в штате Оклахома. Лингвист Александр Лессер записал с её слов большое количество сведений о языке.

См. также 
 Уичита

Примечания

Литература 
 Sturtevant, William C., general editor and Raymond D. Fogelson, volume editor. Handbook of North American Indians: Southeast. Volume 14. Washington DC: Smithsonian Institution, 2004. ISBN 0-16-072300-0.

Ссылки 
 Official Site of the Wichita and Affiliated Tribes: Waco, Keechi, and Tawakonie
 Kichai Indian History , Access Genealogy
 Treaty between the Republic of Texas and the Keechi and other Indian tribes, 1844  from Gammel’s Laws of Texas, Vol. II. hosted by the Portal to Texas History.

Каддоанские народы
Индейцы Великих равнин
Индейцы Оклахомы
Народы США
Индейцы Техаса